— японский театральный и кинорежиссёр, сценарист и художник.

Биография 
Работал журналистом. В 1920—1922 годах писал сценарии. В 1924 году дебютировал как режиссёр («Дневник пьяницы»). Фильм «Меч правосудия» — первый в жанрах фильмов тямбара и дзидайгэки, которым режиссёр отдавал предпочтение всю свою карьеру. Лучшим фильмом Ито считается «Странствия Тюдзи», рассказывающий о герое народных преданий Тюдзи Кунисаде. Поставив канонический фильм «Тангэ Садзэн», об одноглазом и одноруком герое Тангэ Садзэне, создал персонажа, растиражированного японским кино и телевидением. Сняв последний фильм в 1970 году, ушёл из кино и сосредоточился на работе в театре.

Избранная фильмография

Режиссёр 

  — Дневник пьяницы / Rutsubo no naka ni
  — / Nekketsu wo hisomete
  — Меч правосудия /
  — Дым / Kemuri
  — Солнце / Nichiren (по Нитирэну)
  — Странствия Тюдзи / Chuji Tabinikki Daisanbu Goyohen
  — Холоп /
  — Чудесный меч /
  — Меч, разящий людей и лошадей /
  — / Zoku ooka seidan
  — / Oatsurae Jirokichi goshi
  — / Tsukigata hanpeita
  — Тангэ Садзэн /
  — Перевал Орлиного Яйца /
  — / Kurama Tengu
  — / Tôkai suikoden
  — Король шахмат / Ôshô
  — / Harukanari haha no kuni
  — Отверженные: Боги и демоны / Re mizeraburu: kami to akuma
  — Паланкин в тумане (другое название «Внутренний дворцовый заговор») / Oboro kago
  — Пятеро из Эдо / Oedo go-nin otoko
  — Трон Будды / Shishi no za
  — История Сюнкин / Shunkin monogatari
  — / Banchô sara yashiki: Okiku to Harima
  — Жизнь женщины эпохи Мэйдзи / Meiji ichidai onna
  — Шея вассала / Gerô no kubi
  — / Itohan monogatari
  — Адский цветок / Jigoku bana
  — Бэнтэн Кодзо / Benten kozo
  — / Onna to kaizoku
  — Потомок бунтовщика (другое название «Заговорщик») / Hangyakuji
  — Игрок / Ôsho
  — / Genji Kurô sassôki: Hiken ageha no chô
  — Голова стоимостью в 10000 коку / Kono kubi ichimangoku
  — Князь Токугава Иэясу / Tokugawa Ieyasu
  — Гионский праздник / Gion matsuri
  — Падение Сёгуната / Bakumatsu

Сценарист 

  — / Shinjû jigokudani
  — / Zoku ooka seidan
  — / Oatsurae Jirokichi goshi
  — / Sakebu Ajia
  — Маки / Gubijinsô
  — / Kurama Tengu
  — Трон Будды / Shishi no za
  — / Tange Sazen
  — / Banchô sara yashiki: Okiku to Harima
  — Жизнь женщины эпохи Мэйдзи / Meiji ichidai onna
  — Шея вассала / Gerô no kubi
  — / Jigoku bana
  — / Onna to kaizoku
  — Кровная месть / Hakuôki
  — Потомок бунтовщика (Заговорщик) / Hangyakuji
  — Игрок / Ôsho
  — Месть актёра / Yukinojô henge
  — / Kono kubi ichimangoku
  — Затойчи и шахматный мастер / Zatoichi Jigoku tabi
  — Нимури Киёсиро 8: Меч спасший Эдо / Nemuri Kyoshiro 8: Burai-ken
  — Сломанный меч / Hiken yaburi
  — Падение Сёгуната / Bakumatsu
  — Миямото Мусаси: Мечи смерти (другое название «Бой до смерти») / Shinken shobu

Художник 
  — Окровавленное копьё на горе Фудзи / Chiyari Fuji

Награды 
 1961 — приз «Голубая лента» как лучший режиссёр («Заговорщик»)

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 161—162

Ссылки 
 
 Дайскэ Ито на сайте КиноПоиск

Режиссёры фильмов жанра тямбара
Режиссёры немого кино
Сценаристы немого кино
Художники Японии
Журналисты Японии